Battle Cry — шостий концертний альбом гурту Judas Priest, представлений 25 березня 2016 року. Запис платівки відбувався 1 серпня 2015 року під час виступу гурту на фестивалі Wacken Open Air.

Список композицій

Учасники запису 
 Роб Галфорд — вокал
 Гленн Тіптон — гітара
 Річі Фолкнер — гітара
 Ієн Гілл — бас-гітара
 Скотт Тревіс — ударні

Примітки

Посилання 
 «Battle Cry»  на Discogs

Альбоми Judas Priest